Чемпионат Румынии по футболу 1967/1968 — 51-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1967/1968
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1967 году
Спорт в Румынии в 1968 году